Милан Юрчина (; 7 июня 1983, Липтовски-Микулаш, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник клуба «Спарта Прага».

На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 8 раунде под общим 241 номером командой «Бостон Брюинз». Участник Олимпийских игр: 2006, 2010 и 2014 годов. Участник Матча всех звёзд КХЛ 2016.

Достижения 

 Бронзовый призер чемпионата Чехии 2021

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1997-98  HK Liptovsky Mikulas U18  Slovakia 44    2    7    9   37  --  --  --  --  --
1998-99  HK Liptovsky Mikulas U18  Slovakia  1    0    0    0    0  --  --  --  --  --
1999-00  HK Liptovsky Mikulas U18  Slovakia 58    1   15   16   56  --  --  --  --  --
2000-01  Halifax Mooseheads          QMJHL  68    0    5    5   56   6   0   2   2  12
2001-02  Halifax Mooseheads          QMJHL  61    4   16   20   58  13   5   3   8  10
2002-03  Halifax Mooseheads          QMJHL  51   15   13   28  102  25   6   6  12  40
2003-04  Providence Bruins           AHL    73    5   12   17   52   2   0   1   1   2
2004-05  Providence Bruins           AHL    79    6   17   23   92  17   1   3   4  30
2005-06  Boston Bruins               NHL    51    6    5   11   54  --  --  --  --  --
2005-06  Providence Bruins           AHL     7    0    3    3    8  --  --  --  --  --
2006-07  Boston Bruins               NHL    51    6    5   11   54  --  --  --  --  --
2006-07  Washington Capitals         NHL    30    2    7    9   24  --  --  --  --  --
2007-08  Washington Capitals         NHL    75    1    8    9   30   7   0   0   0   6
2008-09  Washington Capitals         NHL    79    3   11   14   68  14   2   0   2  12
2009-10  Washington Capitals         NHL    27    0    4    4   14  --  --  --  --  --
2009-10  Columbus Blue Jackets       NHL    17    1    2    3   10  --  --  --  --  --
2010-11  New York Islanders          NHL    46    4   13   17   30  --  --  --  --  --
2011-12  New York Islanders          NHL    65    3    8   11   30  --  --  --  --  --
2012-13  KLH Chomutov              Czech    22    0    3    3   20  --  --  --  --  --
2012-13  Lukko                     Liiga    14    5    2    7   26  12   1   6   7  16
2013-14  TPS                       Liiga    21    1    5    6   18  --  --  --  --  --
2013-14  Fribourg-Gottéron           NLA     2    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2014-15  Dinamo Riga                 KHL     0    0    0    0    0  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        430   22   59   81  280  21   2   0   2  18

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Словакии
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Галифакс Мусхедз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»